Юловское сельское поселение — муниципальное образование в Целинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Юловский.

Административное устройство 
В состав Юловского сельского поселения входят:
 посёлок Юловский;
 хутор Андропов;
 село Дубовка(54чел.); 
 хутор Зеленая Балка;
 хутор Карла Либкнехта;
 хутор Карла Маркса;
 хутор Кугульта;
 хутор Одинцовка;
 хутор Рассвет;
 хутор Смидовича;
 село Степное(653чел.).

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Целинского района